Le Jardin d'Allah (The Garden of Allah en version originale) est un livre écrit par l'écrivain britannique Robert Hichens, paru en 1904.

L'histoire se déroule dans le désert nord-africain.

Adaptations 
Cette œuvre a été adapté trois fois au cinéma : 
 The Garden of Allah (1916), réalisé par Colin Campbell
  (1927), réalisé par Rex Ingram
 Le Jardin d'Allah (1936), réalisé par Richard Boleslawski

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
 Alan Goble, The Complete Index to Literary Sources in Film, Walter de Gruyter, 1999.

Roman britannique paru en 1904
Roman britannique adapté au cinéma

en:The Garden of Allah (novel)